Název Mastodon může označovat:

 Mastodont – rodové jméno vymřelých amerických chobotnatců
 Mastodon (software) – sociální síť podobná Twitteru
 Mastodon (hudební skupina) – americkou hudební skupinu